Wamsley est un patronyme porté notamment par :

 Kyle Wamsley (1980-), coureur cycliste américain ;
 Rick Wamsley (1959-), joueur professionnel de hockey sur glace.